Armor, ou Arvor, zone maritime de la Bretagne
Avec ce sens originel, le vocable a été repris dans les expressions suivantes :

Toponymie

 Côtes-d'Armor, département français de la région Bretagne ;
 Lac d'Armor, lac français des îles Kerguelen ;

Économie
 Aéroport de Saint-Brieuc Armor ;
 Armor, groupe industriel français des métiers de l'impression ;
 Armor Lux, entreprise française de bonneterie ;
 Armor Magazine, titre de presse de Bretagne
 Arvor, journal
 Armor TV, chaine locale de télévision des Côtes d'Armor ;
 Armor Délices, entreprise agroalimentaire de Bretagne

Autres origines
 Armor, superhéroïne mutante appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 ARMOR, radar météorologique (Advanced Radar for Meteorological and Operational Research).